Ð ð – litera używana dawniej w języku staroangielskim. Jest używana współcześnie w języku islandzkim i farerskim.
 Đ đ – występuje we wszystkich standardach języka serbsko-chorwackiego. W cyrylicy serbskiej odpowiednikiem chorwackiego đ jest cyryliczna litera ђ. Występuje także w języku wietnamskim.
 Ɖ ɖ – występuje w ortografiach języków afrykańskich np. w zapisie języka ewe.

Zobacz też 
 D (ujednoznacznienie)

Przypisy 

Strony ujednoznaczniające
Litery alfabetu łacińskiego